Iljitschowo () ist ein russischer Ortsname:
 Iljitschowo (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Görken, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Iljitschowo (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im  Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad (Kelladden, 1938–1945 Waldwinkel, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Iljitschowo (Krasnojarsk) in der Region Krasnojarsk
 Iljitschowo (Leningrad) in der Oblast Leningrad
 Iljitschowo (Nowogrod) in der Oblast Nowgorod
 Iljitschowo (Wladimir) in der Oblast Wladimir